Gottorp har flere betydninger:

 Gottorp Slot – et slot i Slesvig.
 Gottorp Amt – et amt i Hertugdømmet Slesvig.
 Slesvig-Holsten-Gottorp – en fyrsteslægt der ofte kaldes Gottorp.